Elvius ist der Familienname folgender Personen:

 Aina Elvius (1917–2019), schwedischer Astronom 

 Sofus Elvius (1849–1921), dänischer Historiker